Le tournoi de Californie du Sud est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute à Los Angeles du 6 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Darlene Hard.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Susan Behlmar et Billie Jean Moffitt.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Californie du Sud

Navigation 

dames 1963
Californie
Compétition de tennis à Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1963
Tennis en mai 1963